Тридцать второй чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 1 октября 1977 года по 26 марта 1978 года. Победителем второй раз подряд стал ЦСКА.

Регламент чемпионата 
Изначально положение о соревнованиях, как и в прошлом сезоне, предусматривало, что команда, занявшая последнее место в высшей лиге, должна была поменяться местами с лучшей командой первой лиги, две последние команды первой лиги менялись местами с победителями зон второй лиги.
В ходе чемпионата положение команд в турнирной таблице давало понять, что последнее место займёт, скорее всего, ленинградский СКА. Чтобы не допустить вылета команды из Ленинграда, хоккейное руководство, в отличие от сезона 1973/1974, не стало дожидаться окончания чемпионата, и в середине сезона приняло решение об изменении количества команд в лигах и правилах их перехода между лигами.

Высшая лига со следующего сезона расширялась с 10 до 12 команд, в неё переходили 2 лучшие команды первой лиги, третья команда играла переходные матчи с аутсайдером высшего дивизиона. Состав первой лиги также увеличивался на 2 команды – занявшие последние места не выбывали из турнира, из второй лиги переходили 4, а не 2 команды. Общее количество участников в классе «А» оставалось прежним, таким образом вторая лига уменьшалась на 4 команды.

Официально решение об изменениях было продиктовано прежде всего увеличением разницы в мастерстве участвующих команд, что снизит нагрузку на игроков ведущих клубов, которые смогут играть с новичками не сильнейшим составом, стремлением расширить географию главного турнира, а также тем обстоятельством, что наибольшие успехи сборной пришлись на те сезоны, когда в высшем дивизионе участвовало 12 команд.

Класс «А». Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены 9 лучших команд прошлого сезона и лучшая команда первой лиги. Команда, занявшая последнее место, играла переходные матчи с третьей командой первой лиги. 
За 7 туров до финиша ЦСКА обеспечил себе первое место, закончив чемпионат с отрывом от второго места в 13 очков (лучший результат за последние 6 сезонов).

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
Владимир Петров (ЦСКА) – 56 очков (28+28) 
Борис Михайлов (ЦСКА) – 52 очка (32+20)
Юрий Лебедев («Крылья Советов» Москва) – 48 очков (19+29)
Владимир Голиков («Динамо» Москва) – 44 очка (18+26)
Валерий Харламов (ЦСКА) – 42 очка (18+24)
Александр Голиков («Динамо» Москва) – 38 очков (19+19)
Виктор Шалимов («Спартак» Москва) – 37 очков (26+11)
Сергей Макаров («Трактор» Челябинск) – 37 очков (20+17)
Хелмут Балдерис (ЦСКА) – 37 очков (17+20)
Пётр Природин («Динамо» Москва) – 36 очков (20+16)

Лучшие снайперы 
Борис Михайлов (ЦСКА) – 32 шайбы
Владимир Петров (ЦСКА) – 28 шайб
Виктор Шалимов («Спартак» Москва) – 26 шайб
Юрий Шумаков («Трактор» Челябинск) – 22 шайбы
Пётр Природин («Динамо» Москва) – 20 шайб
Сергей Макаров («Трактор» Челябинск) – 20 шайб
Сергей Шепелев («Автомобилист» Свердловск) – 20 шайб
Александр Голиков («Динамо» Москва) – 19 шайб
Юрий Лебедев («Крылья Советов» Москва) – 19 шайб
Евгений Шигонцев («Торпедо» Горький) – 19 шайб
 Александр Волчков (ЦСКА) – 19 шайб
Александр Скворцов («Торпедо» Горький) – 19 шайб

Лидеры по штрафным минутам 
Владимир Лаврентьев («Химик» Воскресенск) – 67 минут (10х2+5+2х21)
Виктор Хатулев («Динамо» Рига) – 62 минуты (5х2+2х26)
Сергей Коротков («Спартак» Москва) – 56 минут (10х2+2х18)
Владимир Локотко («Крылья Советов» Москва) – 54 минуты (5х2+2х22)
Юрий Глотов («Автомобилист» Свердловск) – 54 минуты (10+2х22)
Владимир Ковин («Торпедо» Горький) – 51 минута (10+5+2х18)
Владимир Кучеренко («Спартак» Москва) – 50 минут (5х2+2х20)

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 40-а лучших 
Не составлялся.

10 лучших арбитров сезона 
 В. Домбровский (Челябинск)
 Ю. Карандин (Новосибирск)
 А. Захаров (Москва)
 В. Никульцев (Москва)
 В. Сорокин (Москва)
 Г. Григорьев (Киев)
 В. Осипчук (Киев)
 Н. Сапрыкин (Челябинск)
 Ю. Ульянов (Минск)
 С. Гущин (Свердловск)

Факты чемпионата

Переходы 
 В ЦСКА перешли Сергей Бабинов, Сергей Капустин («Крылья Советов»), Хелмут Балдерис («Динамо» Рига), Михаил Варнаков («Торпедо»)
 В московское «Динамо» перешёл Владимир Голиков («Химик»)
 В «Спартак» перешёл Валерий Евстифеев («Трактор»)

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах ЦСКА с «Автомобилистом» – 16-2, и СКА – 14-3. 
Эти же матчи стали самыми результативными. 
Наименее результативными стал матч «Динамо» Москва - «Трактор» – 1-0.

Переходные матчи
Одержав победы в обеих играх (24 апреля в Новосибирске и 27 апреля в Ленинграде), СКА сохранил место в высшем дивизионе.

«Сибирь» Новосибирск - СКА Ленинград – 2:6, 3:6.

Класс «А». Первая лига 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением двух последних команд, которых заменили 2 лучшие команды второй лиги и победителя, которого заменила худшая команда высшей лиги. Две лучшие команды получали право играть в высшей лиге, третья команда играла переходные матчи с худшей командой высшей лиги.
Матчи прошли с 1 октября по 2 апреля.

Лучший бомбардир – Геннадий Капкайкин («Бинокор» Ташкент) - 45 шайб.

Класс «А». Вторая лига 
Согласно регламента в турнире участвовали команды прошедшего сезона, кроме первых и последних команд зон, перешедших соответственно в первую лигу и в класс «Б», две последние команды первой лиги и две лучшие команды класса «Б». Также была допущена к соревнованиям команда «Кренгольм» Нарва (5-е место в финале класса «Б»).
В этот раз по две лучшие команды зон получали право играть в первой лиге (изменение прошло в середине сезона в связи с решением расширить высшую и первую лиги, изначально в первую лигу переходили только победители зон), последние команды переходили в класс «Б».
Красноярский «Сокол», заняв последнее место, должен был вернуться в класс «Б», но в связи с отстранением  команды «Старт» от соревнований в классе «А» (из-за отсутствия искусственного льда), был оставлен во второй лиге.

Западная зона

Восточная зона

Класс «Б» 
Количество участников увеличилось с 30 до 37.

Предварительный этап 
Игры прошли в 5 зонах в 4 круга. Лучшие команды выходили в финал.

1-я зона 

Матчи за право участия в турнире

«Темп» Загорск - «Химик» Клин – 11-2, 5-3.

Зональный турнир

2-я зона

3-я зона

4-я зона

5-я зона

Финал 
Матчи прошли с 12 по 18 марта в Ангарске. Кроме победителей зон также играла вторая команда 2-й зоны.
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Наиль Каримов («Авангард»)
 Лучший защитник – Владимир Клевакин («Ермак»)
 Лучший нападающий – Андрей Мазуренко («Ермак»)
 Лучший бомбардир – Павел Чукаев («Авангард»)
 Лучший тренер – Юрий Белан («Ермак»)
 «Самая корректная команда» – «Ермак»

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1977-78 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1975/1976 - 1979/1980. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1975/1976 - 1979/1980. Справочник. Москва. 2014.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1977-1978
 http://www.hockeystars.ru/art1978.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1977 год в хоккее
1978 год в хоккее